Rundel ist 

der Familienname folgender Personen:
 Otto Rundel (1927–2010), deutscher Jurist 
 Peter Rundel (* 1958), deutscher Geiger und Dirigent
 Siegfried Rundel (1940–2009), deutscher Komponist, Arrangeur und Musikverleger

der Name folgender Burgen
 Feste Budiš, auch Rundel, wüste Burg in Tschechien